Bhuli (Nepal), een dorpscommissie in het westen van Nepal, gelegen in het district Achham
 Bhuli (India), een census town in het district Dhanbad van de Indiase staat Jharkhand